Mal d'Africa, sensazione di nostalgia di chi ha visitato l'Africa e desidera tornarci
Mal d'Africa, romanzo del 1935, scritto da Riccardo Bacchelli
Mal d'Africa, film del 1967, diretto da Stanis Nievo
Mal d'Africa, film del 1990, diretto da Sergio Martino
 Mal d'Africa, brano di Franco Battiato, dall'album Orizzonti perduti (1983), inciso anche da Alice.